Giuseppe Trecca (architetto)
Giuseppe Trecca (politico)